Tareste (Hiiumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 Tareste (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa